Soós Gábor (19. század) Hajdúnánás egykori jegyzője
 Soós Gábor (1920–1991) labdarúgó, nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Soós Gábor (1922–1993) agrármérnök, gazdaságpolitikus, miniszterhelyettes, államtitkár
 Soós Gábor (?) az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkára
 Soós Gábor (?) kosárlabdázó (Székesfehérvár - Albacomp)